Autostrada A2 (Polska)
 Autostrada A12 (Niemcy)